Татья́на Наза́рова:
 Назарова, Татьяна Евгеньевна (род. 1960) — украинская актриса.
 Назарова, Татьяна Ивановна (род. 1960) — российская певица и поэт-песенник.
 Назарова, Татьяна Сергеевна (род. 1938) — советский и российский учёный-педагог.